{| class=wikitable
|-
| colspan=3 bgcolor=#FFFFFF style=font-size:100% | Кубок мира по сноуборду 2016/2017 года 
|-
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Общий зачёт AFU
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Марк МакМоррис
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Анна Гассер
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Биг-эйр
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Марк МакМоррис
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Анна Гассер
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Слоупстайл
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Редмонд Джерард
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Джейми Андерсон
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Хафпайп
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Скотти Джеймс
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Клоэ Ким
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Общий зачёт PAR
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Андреас Проммеггер
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Эстер Ледецка
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Параллельный гигантский слалом
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Радослав Янков
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Алёна Заварзина
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Параллельный слалом
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Арон Марх
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Даниэла Ульбинг
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Общий зачёт SBX
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Пьер Вольтье
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Эва Самкова
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  США
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  США
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | <<<2015/2016
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |
| bgcolor=#A9A9A9 align=right style=font-size:80% | 2017/2018>>>
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины Зачёт AFU

Зачёт PARЗачёт SBX

Женщины 
Зачёт AFUЗачёт PAR

'''Зачёт SBX

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017
Кубок мира по сноуборду